Kněžice est un toponyme qui peut désigner :

Kněžice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Kněžice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Kněžice, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie